Dominik Kun (ur. 22 czerwca 1993 w Giżycku) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Widzewie Łódź.

Życiorys 
W juniorskich latach występował w klubach Koszałek Opałek Węgorzewo oraz Vęgoria Węgorzewo. Następnie kontynuował karierę w Stomilu Olsztyn. 4 stycznia 2014 podpisał trzyipółletni kontrakt z Pogonią Szczecin. 15 marca 2014 w meczu z Górnikiem Zabrze (1:1) zadebiutował w Ekstraklasie,  3 czerwca 2015 w spotkaniu z Jagiellonią Białystok (1:3) zdobył swoją pierwszą bramkę w tej lidze. W sierpniu 2015 na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Wisły Płock. W sezonie 2017/2018 przebywał na wypożyczeniu w Pogoni Siedlce, skąd w 2018 ponownie trafił do Stomilu Olsztyn. W 2019 został zawodnikiem  Sandecji Nowy Sącz. 14 sierpnia 2020 podpisał dwuletni kontrakt z Widzewem Łódź.

Jest bratem Patryka Kuna, również piłkarza.

Statystyki kariery klubowej 
Stan na 15 sierpnia 2020 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Giżycku
Polscy piłkarze
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Pogoni Siedlce
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Widzewa Łódź
Urodzeni w 1993